Минулорічні чемпіони Лаура Зігемунд та Мате Павич не змогли захищати титул через травму Лаури. Павич грав з Андреєю Клепач, але програв у першому колі. 

Чемпіонами стали швейцарка Мартіна Хінгіс та шотландець Джеймі Маррей, здолавши у фіналі тайвансько-новозеландську пару Чжань Хаоцін / Майкл Вінус 6-1, 4-6, [10-8]. Це вже друга перемога в турнірах Великого шолома для пари Хінгіс/Маррі.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки 

Відкритий чемпіонат США з тенісу 2017
Тур WTA 2017
2017 у тенісі